Taboo Tuesday (2004)
 Taboo Tuesday (2005)

Zobacz też